Stan, né le  à Marseille en France, est un humoriste et comédien français.

Biographie 
Stan prend ses premiers cours de théâtre en 1996 au théâtre de l'Antidote sous la direction d'Annie Coudene et écrit rapidement ses premiers sketchs, mais ne souhaitant pas se cantonner au registre humoristique, il passe un baccalauréat option théâtre au lycée Antonin-Artaud de Marseille et entre au conservatoire de Marseille en 2001.

En 2008, il écrit son premier one-man-show.

Il déborde d'activités : tournée avec son spectacle dans toute la France, participation à de nombreux festivals d'humour, animation des cours de théâtre enfants et adultes. Il travaille parallèlement sur des pièces classiques et contemporaines ainsi qu'au cinéma et à la télévision.

Carrière

Théâtre 
 1997 : L'Amour en coulisse d'Annie Coudéne
 1998 : Psy Family d'Annie Coudéne
 1999 : Mensonges et vérités d'Annie Coudéne
 2000 : Quoi non coi de Colette Tronc joué à Marseille et Saint-Nazaire
 2001 : Putain de mariage d'Annie Coudéne
 2001 : Georges Dandin de Molière dans une mise en scène de Mireille Olmeta au théâtre du Gyptis à Marseille
 2004 : Existence d'Edward Bond qu'il met en scène lui-même
 2008 : Au pays de Choupinou (spectacle pour enfants)
 2011 : La Mouette d'Anton Tchekhov dans une mise en scène de Christian Benedetti au Théâtre-Studio d’Alfortville

Cinéma 
 2009 : Plan B de Kamel Saleh
 2009 : Five Killers de Robert Luketic
 2009 : Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec de Luc Besson
 2010 : Met me in real life de Dorothee Sebbagh
 2010 : Les Tuche d'Olivier Baroux

One-man-show 
 depuis 2008 : Combien dans sa tête ?

Télévision 
 2008 : Mac Orlan de Patrick Poubel
 2008 : Le débarcadère des anges de Brigitte Rouan
 2010 : Enquêtes réservées (Saison 2 - épisode 3 : Le mort sans visage) de Bruno Garcia
 2010 : Mission sacrée de Daniel Vigne
 2010 : Les Toqués de Laurence Katrian
 2012 : On n'demande qu'à en rire présentée par Laurent Ruquier

On n'demande qu'à en rire 
Il débuta sa participation à l'émission le . Il fut éliminé lors de son  le  en obtenant la note de 11/20 de la part du public pour un total de 52/100, l'empêchant d'être repêché un lundi en direct.

Récompenses 
 Prix du public au festival les démons de l’Archange 2008
 Prix du public au festival Brignoles en rire 2008
 Prix du jury au festival rires de canailles de Cassis 2009
 Prix du jury au trophée Ticky Holgado de Gémenos 2010
 Double prix du public (première et seconde soirée) ; prix de l'auteur et de la presse au festival international de l’humour de la Ville Dieu du Temple 2010
 Prix coup de cœur au festival de Villeneuve-sur-Lot 2010
 Prix du jury au festival le pont de l’humour d’Ajaccio 2010
 Prix du jury au festival de Fayence 2010
 Prix du public au festival les Fourres de rire de Nice 2010
 Prix du public au festival de Cabasse 2010
 Prix du public et du jury au festival de Cavaillon 2011
 Prix du public au festival de Noyelles-sous-Lens 2011
 Prix du public au festival de la Fontaine d'Argent d’Aix-en-Provence 2011

Liens externes 

Naissance à Marseille
Naissance en novembre 1981
Humoriste français
Participant à On n'demande qu'à en rire
Élève du conservatoire à rayonnement régional de Marseille